Хи Рака (χ Рака, Chi Cancri, χ Cancri, сокращ. Chi Cnc, χ Cnc) — —звезда в зодиакальном созвездии Рака. Не следует путать его с Хи Близнецов, который лежит в соседнем созвездии всего в 3,7° к западу и является обычным оранжевым гигантом спектрального класса К1 в  от нас. Звезда имеет видимую звёздную величину +5,14m  и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом засвеченном пригородном небе (). С точки Хи Рака зрения, наше Солнце будет на порядок меньше, смешанное со звездами южного Козерога.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 63° ю.ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время наблюдения — январь. 

Звезда Хи Рака движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что более чем в 3 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда  приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда она увеличит свою яркость на 0,75m до величины 4,39m (то есть светила примерно как Эта Лиры светит сейчас). По небосводу звезда движутся на юго-запад. 

Средняя пространственная скорость Хи Рака имеет компоненты (U, V, W)=(-24.2, -38.8, 7.3), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется против направлении галактического вращения) и W= (движется в направлении северного галактического полюса).

Свойства Хи Рака 
Хи Рака — судя по её спектральному классу    является карликом спектрального класса F, что указывает на то, что водород в ядре звезды ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности.

Масса звезды почти солнечная и равна . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет. 

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1972 году Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1972 года было достаточно точным. Измерения радиуса сделанные во время миссии Gaia дают примерно такую же картину. 

Светимость звезды, равная  , типична для звезды спектрального класса F. Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть практически на орбиту Марса. Причём с такого расстояния Хи Рака выглядела бы на 5% меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,47° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°). Однако у звезды не обнаружено ни одной планеты, хотя у звезды обнаружен избыток инфракрасного излучения в диапазоне длин волн 18 мкм, что позволяет предположить, что наличие околозвездного диска вращающегося вокруг звезды. Отсутствие планет, возможно связано с более низким содержанием металлов. Более низкое содержание металла может быть связано с несколько большей скоростью в пространстве относительно Солнца, примерно в три раза выше нормы.

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть на 19% меньше, чем на Солнце (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, одгако Хи Рака  имеет значение металличности значительно меньшее, чем солнечное значение — -0.26, то есть почти 55% от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было довольно мало металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря менее плотному звёздному населению и меньшему количеству сверхновых звёзд. 

Скорость вращения Хи Рака  превосходит солнечную почти в 2 раз и равна , что даёт период вращения звезды — 17,17 дней. Хи Рака находится недалеко от границы «скорости отрыва», которая приходится на спектральный класс F5. Выше него горячее звезды вращаются намного быстрее в результате снижения их внешних конвективных слоев. Правда в результате генерирации магнитные поля, в сочетании со звёздными ветрами их вращение замедляется со временем.

Звезда довольно старая и её текущий возраст равен . Также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , то есть очень нескоро () Хи Рака станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Хи Рака (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 25 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 3 белых карлика которые в список не попали.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Изображение Хи Рака
 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP